Nabój .357 Magnum – nabój rewolwerowy
 Magnum – popularne określenie rewolweru S&W Model 29
 Magnum – marka lodów
 Magnum – pseudonim artystyczny fińskiego basisty Samiego Wolkinga
 Magnum – agencja fotograficzna
 Magnum – amerykański serial telewizyjny
 Magnum: Detektyw z Hawajów – amerykański serial telewizyjny
 Renault Magnum – model ciężarówki Renault Trucks